Сі́ті оф Манче́стер, також відомий як Етіха́д Сте́діум (через назву спонсора) (, ) — багатофункціональний стадіон у Манчестері, Англія. Стадіон конструювався для проведення літніх Олімпійських ігор 2000 року, але заявка Манчестера була відхилена. Тому арену було пристосовано для Ігор Співдружності у 2002 році. У 2003 році його пристосували для проведення футбольних матчів, і з 2003 року «Сіті оф Манчестер» є домашім полем для футбольного клубу «Манчестер Сіті». Стадіон орендований на 250 років.

Чаша стадіону складається з двоярусних трибун навколо поля, і ще по одному ярусу на двох бокових трибунах. «Сіті оф Манчестер» є четвертим за місткістю у Прем'р-Лізі та дванадцятим у всій Великій Британії. Найбільша відвідуваність під час футбольних матчів була зареєстрована 5 грудня 2009 в матчі проти манчестерської команди та лондонського «Челсі», і склала 47 348 вболівальника. 14 травня 2008 року тут пройшов фінал 50-го Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув пітерський «Зеніт».

Окрім спортивних подій арена приймає музичні та інші шоу. Так, серед відомих артистів, які виступали на стадіоні, можна відзначити гурти Red Hot Chili Peppers, Oasis, U2; Елтона Джона, Рода Стюарта та ін.

Посилання 
 Офіційний сайт стадіону
 Офіційний сайт «Манчестер Сіті»

Джерела 

Стадіони Англії
Спорт у Манчестері
Чемпіонат Європи з футболу серед жінок 2005
Архітектура хай-теку